Hörl oder Hoerl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hörl (* 1973), deutscher Konzert- und Opernsänger mit der Stimmlage Bass
 Anton Hörl (* 1959), deutscher Modelleur, Bildhauer und Zeichner
 August Hörl (1876–1956), deutscher Militärangehöriger und paramilitärischer Aktivist
 
 Christopher Hörl (* 1989), österreichisch-moldawischer Skirennläufer
 Erich Hörl (* 1967), österreichischer Philosoph und Medientheoretiker 
 Fabian Hörl (* 1992), österreichischer Biathlet
 Franz Hörl (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP) und Nationalratsabgeordneter
 Friedrich Alois Hörl († 1683), bayerischer Jurist
 Jan Hörl (* 1998), österreichischer Skispringer
 Johann Franz Hörl (1653–1742), österreichischer kaiserlicher Hofbauamtsmaler
 Josef Hörl (1928–2017), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter und Landtagspräsident
 Josef Georg Hörl (1722–1806), österreichischer Jurist und Bürgermeister von Wien
 Julian Hörl (* 1992), österreichischer Beachvolleyballspieler
 Jürgen Christian Hörl (* 1975), österreichischer Designer
 Karsten Hörl, deutscher Orgelbauer
 Kathi Hörl (1936–2017), österreichische Skirennläuferin
 Michael Hörl (* 1989), österreichischer Biathlet 
 Ottmar Hörl (* 1950), deutscher Künstler
 Teresa Hoerl (* 1983), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin

 Walter Hörl († 2013), deutscher Mediziner
 Wolfgang Hörl (* 1983), österreichischer Skirennläufer

Firmen:
 Orgelbau Hörl

Siehe auch:
 Hörle